Molekulska formula -{C20H22O8}- se može odnositi na:

 Piceid
 Populin